Jerzy Tomasz Sikora (1910–1987) – polski pisarz, pedagog
 Jerzy Sikora (1957–2019) – polski ginekolog
 Jerzy Sikora  (ur. 1959) – polski poeta, krytyk literacki, literaturoznawca, ksiądz rzymskokatolicki
 Jerzy Sikora (ur. 1966) – polski kolarz szosowy